Кантеми́ровка () — село,
Чутовский поселковый совет,
Чутовский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5325455103. Население по переписи 2001 года составляло 177 человек.

Географическое положение 
Село Кантемировка находится в 2,5 км от правого берега реки Коломак,
на расстоянии в 1,5 км от села Водяное.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

Примечания